Woodcock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hubert Bayley Drysdale Woodcock
 M. Ryan Woodcock